Montezuma's Revenge (album), een album van de hiphopgroep Souls of Mischief
 Montezuma's Revenge (computerspel), een platformspel uit 1984
 Montezuma's Revenge (groep), een theater- en muziekgroep
 Montezuma's Revenge (Hellendoorn), een attractie in Avonturenpark Hellendoorn
 Montezuma's Revenge (nummer), een nummer van de Britse band The Shadows